Вишневе́ц () — агрогородок (ранее — деревня), центр Вишневецкого сельсовета в Столбцовском районе Минской области. Расположен в 18 км от Столбцов, на автодороге Минск — Несвиж.

Название 
Этимология топонима «Говезно», вероятнее всего, имеет связь с названием исчезнувшей реки Говезнянки.

30 июля 1964 года Говезно указом Президиума Верховного Совета БССР официально переименовали в Вишневец. В 1992 году топонимическая комиссия при Национальной академии наук Беларуси во время проведения экспертизы констатировала тот факт, что прежнее название деревни было единственным на всю Беларусь и имело большую историко-культурную ценность.

По словам Председателя комиссии : «Бывшее название, как реликт, памятник духовной культуры, надо обязательно возвращать. А то, что деревня находится в Несвижской туристической зоне, приравнивает восстановление исторической справедливости к делу государственной важности.»

В 2006 году возвращение исторического название обсуждалось на уровне местной власти, но так и не получило достаточной поддержки.

История 
Первое упоминание о принадлежащей Несвижскому иезуитскому коллегиуму усадьбе Говезно относится к 1592 году. Усадьба сформировалась на берегу реки Говезнянки. На месте усадьбы теперь находится деревня Новопольцы, основанная в 1964 году. До того момента современные деревни Новопольцы и Вишневец были одним целым местечком Говезно. Новопольцы — это историческое место формирования местечка, а Вишневец развивался вдоль столбцовско-несвижской дороги. Существует ещё и предместье Говезно — деревня Заречье, основанная также жителями расширяющегося местечка. Это свидетельствует о значимой роли Говезно, как крупного центра этой местности в период Средневековья.

Сохранившиеся хозяйственные инвентари (описи магнатских владений) того времени описывают усадьбу Говезно, как большой хозяйственный двор со множеством построек и помещений, обнесённый дубовым забором с характерными въездными воротами той эпохи — ренессансной «брамой». Двор состоял из трёх жилых домов и хозпостроек различного назначения: амбар с зернохранилищем, солодильня, пивоварня, коровник, конюшня, хлев, баня и т. д. На тот момент усадьба имела всё необходимое оснащение для выращивания и обработки зерна.

В 1602 году Николай Радзивилл Сиротка, владевший Говезно в составе своей Несвижской ординации, передал зажиточную усадьбу с окрестностями (170 волок земли) основанному в Несвиже женскому бенедиктинскому монастырю. Монахини умело распорядились полученным имуществом, инвестировав немало средств своего ордена в строительство современной инфраструктуры в Говезно, из-за чего усадьба стала одним из образцовых и показательных хозяйств во всём Великом княжестве Литовском.

С момента построения в 1742 году монахинями-бенедиктинками униатской церкви Говезно приобретает статус местечка.
В 1773 году в местечке было 17 дворов, в 1801 — 19 дворов.

Несвижские монахини-бенедиктинки владели Говезно до самого второго раздела Речи Посполитой, в результате которого в 1793 году Говезно оказалось в составе Российской империи, в Слуцком повете. В 1845 году здесь открылось народное училище, в котором в 1892/93 учебном году занималось 44 мальчика, в 1905/06 — 110 мальчиков и 10 девочек. По ликвидации Брестской унии до 1850 года российские власти существенно перестроили церковь.

В конце XIX — начале XX века местечко было центром волости Слуцкого повета. В 1880 году тут функционировали волостная управа, плебания, корчма и ежегодно проходила ярмарка.

Согласно Рижскому мирному договору 1921 года Говезно оказалось в составе межвоенной Польской республики, где стал центром гмины Новогрудского повета. В 1939 году Говезно вошло в состав БССР, где 12 октября 1940 стал центром сельсовета. Статус поселения был понижен до деревни.

Во время Великой Отечественной войны с июня 1941 года до июня 1944 года Говезно находилось под немецкой оккупацией.

Галерея

Население 
XIX век
 1861 год — 138 жителей, 18 дворов;
 1880 год — 144 жителей, 20 дворов;
 1897 год — 215 жителей, 31 двор.

XX век
 1908 год — 216 жителей, 25 дворов;
 1921 год — 257 жителей, 46 дворов;
 1970 год — 307 жителей, 87 дворов;
 1992 год — 661 житель, 212 дворов.

Инфраструктура 
В агрогородке функционируют средняя школа, детское дошкольное учреждение, больница (закрыта), амбулатория, библиотека, почта, отделение Беларусбанка, Дом культуры.

Достопримечательности 
 Часовня (XIX век; около церкви)
 Церковь святого Иоанна Предтечи (1742: современная греко-католическая). Церковь описал в своих стихах поэт Владислав Сырокомля.
 Обелиск погибшим во время Великой Отечественной войны землякам.
 Старинное здание торговой лавки.

Примечания 

Агрогородки Столбцовского района